4-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проводился с 1 по 14 июля 1960 года в Иваново по круговой  системе. Отборочные соревнования проводились в союзных республиках, Москве и Ленинграде. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. В числе участниц турнира были два мастера (Маргарита Дубова и Нина Миролюбская), 12 перворазрядниц и четыре второразрядницы. Главный судья заслуженный тренер СССР — Борис Абрамович Миротин (Москва).

Ход соревнований 
Начиная с седьмого тура, лидерство прочно захватила Алина Великовская и удержала его до конца, завершив турнир с блестящим результатом 13,5 очков из 17 возможных. Она завоевала звание чемпионки СССР и получила звание мастера. Разделившие второе и третье места Ирина Парпулова и Ревекка Эстеркина набрали по 12 очков и обе получили по мастерскому баллу. Победа Ирины Парпуловой над Алиной Великовской стала лучшей партией турнира. Прошлогодняя чемпионка страны Маргарита Дубова в первой половине соревновании сильно отстала от лидеров, но выиграла подряд на финише семь партии. За два тура до конца она имела реальные шансы разделить первое и второе место с Алиной Великовской, но здесь её настигла неудача. Маргарита проиграла Вере Ширкиной и Нине Миролюбской и оказалась лишь на шестом и седьмом местах с Людмилой Бендерской (Кишинёв) — по 11 очков. Неудачно выступила также мастер Нина Миролюбская, занявшая лишь восьмое место.

Итоговое положение

Литература 
 Журнал "Шахматы в СССР" № 10 1960.
 Спортивный ежегодник 1960 / Составитель Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
1960 год в шашках